Le Grand Prix mondial 2020 (World Grand Prix en anglais), tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2020-2021 de snooker, se déroule du 14 au 20 décembre 2020 à la Marshall Arena de Milton Keynes dans le comté de Buckinghamshire en Angleterre. Cette septième édition de l'épreuve, la deuxième en 2020 après celle de février, est parrainée par la société de vente de voitures en ligne Cazoo.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la première épreuve de la Coupe Cazoo, un ensemble de trois tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2020-2021 de snooker. Il continuera en février 2021 avec le championnat des joueurs et se terminera en mars 2021 avec le championnat du circuit. Le dirigeant de la WPBSA Barry Hearn a décidé de mettre en place ce trio de tournois afin d'animer la fin de saison à la manière de la FedEx Cup en golf. En effet, le champ des joueurs se réduit au fur et à mesure des tournois : ils sont 32 qualifiés pour ce tournoi, puis 16 pour le championnat des joueurs et seulement 8 pour le championnat du circuit, en se basant sur le classement mondial de la saison en cours.

Le joueur australien Neil Robertson est le tenant du titre.

Faits marquants 
Lors de son quart de finale, Jack Lisowski a commis une erreur très inhabituelle. Après avoir empoché une bille rouge, il a demandé à l'arbitre de nettoyer la bille blanche puis, bien que positionné pour jouer la bille noire, il a enchainé en empochant une autre bille rouge en poche centrale. L'arbitre a donc asséné une pénalité de 7 points à un Lisowski d'abord surpris, puis hilare tout comme son adversaire Zhao Xintong.

Judd Trump remporte le tournoi pour la  fois de sa carrière en battant son ami Jack Lisowski 10 manches à 7 en finale. Il glane ainsi un  tournoi classé en carrière et devient le  joueur à atteindre cet échelon.

Mark Selby a réalisé le meilleur break du tournoi avec une série de 143 points en demi-finales.

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Liste des qualifiés 
Selon une liste spécifique établie sur une seule année , les 32 joueurs qualifiés sont ceux ayant obtenu le plus de points depuis les Masters d'Europe 2020 (septembre 2020) jusqu'à l'Open d'Écosse 2020 (décembre 2020).

Tableau

Finale

Centuries 
 143, 134, 112, 100  Mark Selby
 142, 122, 109, 107, 107, 101, 101, 100  Judd Trump
 142  Mark Allen
 139  Kyren Wilson
 137, 111  Zhao Xintong
 137  Ding Junhui
 137  Lu Ning
 136  Michael Holt
 134  Hossein Vafaei
 132  Stuart Bingham
 130, 127, 112, 111, 110, 109  Jack Lisowski
 128, 108  Anthony McGill
 128  Xiao Guodong
 117  Martin Gould
 116  Robert Milkins
 114  John Higgins
 112  Ali Carter
 112  Barry Hawkins
 108, 105  Ronnie O'Sullivan
 100  Robbie Williams

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grand Prix mondial 2020
 Grand Prix mondial

 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

Grand Prix mondial de snooker
Snooker en 2020
Sport en Angleterre en 2020
Sport en décembre 2020